Тит Квінкцій Фламінін () — преномен, номен і когномен діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Квінкціїв, його гілки Фламінінів:
 Тит Квінкцій Фламінін — полководець, консул 198 року до н. е.
 Тит Квінкцій Фламінін — консул 150 року до н. е.
 Тит Квінкцій Фламінін — консул 123 року до н. е.

Див. також 
 Квінкції